Ratzing ist der Ortsname von

 Ratzing (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ratzing (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ratzing (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ratzing (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Ratzing (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Ratzing (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Ratzing (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Ratzing (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Ratzinger